Die Kumpoo Macau Open 2013 im Badminton fanden vom 26. November bis zum 1. Dezember 2013 im Macau Forum in der Avenida Marciano Baptista in Macau statt. Es war das 17. Turnier des BWF Grand Prix 2013. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.

Herreneinzel

Setzliste 
  Kenichi Tago (1. Runde)
  Tanongsak Saensomboonsuk (Nicht angetreten)
  Hu Yun (2. Runde)
  Marc Zwiebler (Nicht angetreten)
  Wong Wing Ki (3. Runde)
  R. M. V. Gurusaidutt (Nicht angetreten)
  Kento Momota (2. Runde)
  Anand Pawar (Nicht angetreten)
  Hsu Jen-hao (Halbfinale)
  Sai Praneeth Bhamidipati (1. Runde)
  Vladimir Ivanov (Viertelfinale)
  H. S. Prannoy (2. Runde)
  Suppanyu Avihingsanon (1. Runde)
  Tan Chun Seang (3. Runde)
  Chan Yan Kit (2. Runde)
  Vladimir Malkov (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  P. V. Sindhu (Champion)
  Nitchaon Jindapol (1. Runde)
  Yip Pui Yin (Halbfinale)
  Pai Hsiao-ma (1. Runde)
  Chan Tsz Ka (Viertelfinale)
  Deng Xuan (Viertelfinale)
  Michelle Li (Finalist)
  Cheng Chi-ya (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (Finalist)
  Hoon Thien How / Tan Wee Kiong (Champion)
  Maneepong Jongjit / Nipitphon Puangpuapech (Viertelfinale)
  Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (1. Runde)
  Liang Jui-wei / Liao Kuan-hao (Halbfinale)
  Gan Teik Chai / Ong Soon Hock (1. Runde)
  Chen Hung-ling / Lu Chia-bin (1. Runde)
  Lim Khim Wah / Ow Yao Han (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Poon Lok Yan / Tse Ying Suet (2. Runde)
  Ko A-ra / Yoo Hae-won (Halbfinale)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (2. Runde)
  Bao Yixin / Tang Jinhua (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (Viertelfinale)
  Tan Aik Quan / Lai Pei Jing (2. Runde)
  Chan Yun Lung / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
  Ong Jian Guo / Lim Yin Loo (1. Runde)
  Sudket Prapakamol / Savitree Amitrapai (2. Runde)
  Maneepong Jongjit / Sapsiree Taerattanachai (1. Runde)
  Tarun Kona / Ashwini Ponnappa (1. Runde)
  Liao Min-chun / Chen Hsiao-huan (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2013
BWF Grand Prix 2013